Естасион Куарентенарија има више значења:

 Естасион Куарентенарија (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Естасион Куарентенарија (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику